bert Voisin est :
 un peintre connu sous le nom de Vanber (1905-1994) ;
 un enfant ayant vu la Vierge Marie lors des Apparitions mariales de Beauraing (en 1932-1933) ;
 un tireur français dans l'épreuve de skeet olympique, Champion d'Europe et par équipes en 1956.